Dit is de wereldranglijst van oktober 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 oktober 2012. Het Oranje steeg dankzij de goede start in de WK-kwalificatiecampagne. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal ging van de achtste naar de zesde plaats. Argentinië boekte drie plaatsen winst en steeg naar de vierde plaats. Een andere Zuid-Amerikaanse stijger was Colombia, dat op plek negen in de toptien binnenkwam: een progressie van dertien plaatsen.

Mannen 10